Вагина: многозначный термин.
 Ваги́на — влагалище женщины.

Топонимы 
 Вагина (деревня) — деревня в Аромашевском районе Тюменской области.
 Вагина (приток Лабазной) — река бассейна моря Лаптевых.
 Вагина (приток Стрельной) — река в Кемеровской области. Фамилия 
 Ва́гина — женский вариант фамилии .

 Примечания